

Anni
37 – anno del I secolo d.C.
37 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
37 – numero naturale